Rubén Darío Ramírez, Argentijns voetballer
Rubén Ramírez Hidalgo, Spaans tennisser
 Rubén Ramírez dos Ramos, Venezolaans voetballer

Wikipedia:Doorverwijspagina